Махеш Бупати и Леандер Паес су бранили титулу, али су одлучили да учествују са другим партнерима те године. Бупати је са Тодом Вудбриџом изгубио у полуфиналу, док је Паес у пару са Давидом Риклом изгубио у четвртфиналу.

Џулијан Новле и Михаел Колман су победили у финалу Франтишека Чермака и Леоша Фридла са 7–6(7–1), 7–6(7–3).

Носиоци 

 Махеш Бупати /  Тод Вудбриџ (Полуфинале)
 Леандер Паес /  Давид Рикл (Четвртфинале)

<li>  Петр Пала /  Павел Визнер (Прво коло)
<li>  Франтишек Чермак /  Леош Фридл (Финале)

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 2003.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2003.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови